Karl Haberland ist der Name folgender Personen:

* Karl Haberland (Politiker, 1863) (1863–1938), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Karl Haberland (Politiker, 1893) (1893–1978), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Solingen